B 192 bezeichnet:
 die Bundesstraße 192 in Deutschland
 die Gargellener Straße in Österreich

Abkürzung